SEF est un sigle pouvant signifier :
 Samsung Electronics France
 Société des explorateurs français
 Société entomologique de France
 Système d’enseignement français : système de bridge défini par la Fédération française de bridge dans la publication éponyme aux éditions Le Bridgeur ; voir la Majeure cinquième.
 Système d’enchères français : système d’enchères de bridge défini comme un cas particulier de la Majeure cinquième. Le terme Système d’enchères français est souvent utilisé à la place de Système d’enseignement français
 Société d’études sur Fouché et son temps.
 Swap Execution Facility ;
 Stimulation électrique fonctionnelle ;
 , traduit en français par « alimentation en bord court », terme utilisé en imprimerie pour spécifier dans quel sens la feuille de papier va être entraînée par la prise papier. Il est fréquemment utilisé en combinaison avec le format de papier (par ex. : A4 SEF) et correspond au mode d'impression paysage.
Homonymie